

Wydarzenia 

 Azja
 Przeniesienie stolicy imperium arabskiego z Medyny do Damaszku

662